

Persone 
 Ralf van Bühren (1962) – storico, teologo e accademico tedesco

Geografia

Germania 
 Bühren – comune nel circondario di Gottinga (Bassa Sassonia)
 Bühren – frazione di Emstek, comune nel circondario di Cloppenburg (Bassa Sassonia)
 Bühren – ex comune ora frazione di Uplengen, comune nel circondario di Leer (Bassa Sassonia)
 Bühren – frazione di Wildeshausen, città nel circondario di Oldenburg (Bassa Sassonia)

Pagine correlate 
 Buren (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Büren – pagina di disambiguazione